Mustapha Ishak Boushaki, född 7 februari 1967 i Bouira i Algeriet, är en algerisk-amerikansk teoretisk fysiker.

Utbildning och akademisk bakgrund 
Mustapha Ishak-Boushaki föddes i Algeriet där han växte upp och avslutade sina föruniversitetsstudier i staden Bouira. Han flyttade till Montréal 1987. 1994 tog han sin grundexamen i datavetenskap vid Université du Québec à Montréal följt av ytterligare en grundexamen i fysik från Université de Montréal 1998. Han gick sedan på Queen's University där han 2003 avslutade sin doktorsexamen i allmänna relativitetsteorin (Einsteins gravitationsteori) och teoretisk kosmologi.

Hans avhandling inkluderade studier om inhomogena kosmologier, maskhål, exakta lösningar i allmänna relativitetsteorin för kompakta objekt (som neutronstjärnor) och en omvänd approach till Einsteins fältekvationer (i stället för att lösa ekvationerna utgående från en energi-rörelsemängdstensor  undersöker man vilka  som kan ge upphov till en viss rumtid).

Efter att ha avslutat sina doktorandstudier arbetade Ishak-Boushaki som forskarassistent vid Princeton University tills han tillträdde en professur vid University of Texas i Dallas 2005. Vid University of Texas har han bildat en forskargrupp med kosmologer och astrofysiker. Han belönades med "Årets framstående lärare" under åren 2007 och 2018. Han är en aktiv medlem i Dark Energy Science Collaboration: ett samarbete mellan Large Synoptic Survey Telescope, såväl som Dark Energy Spectroscopic Instrument, båda dedikerade till att ringa in egenskaperna hos kosmisk acceleration och mörk energi, samt att testa gravitationens natur på kosmiska skalor.

Forskning och karriär 
Mustapha Ishak-Boushakis arbete involverar forskning i ursprunget och orsaken till universums accelererande expansion och den [mörka energi associerad med den, testning av allmänna relativitetsteorin i kosmologiska skalor, tillämpning av gravitationslinser i kosmologi, inre anpassning av galaxer och inhomogena kosmologiska modeller.

2005 föreslog Ishak-Boushaki och medarbetare en procedur för att skilja mellan mörk energi och avvikelser från allmän relativitetsteori på kosmologiska skalor, som orsaker till kosmisk acceleration. Idén baserades på att kosmisk acceleration påverkar både expansionshastigheten och tillväxthastigheten för storskaliga strukturer i universum. Dessa två effekter måste vara förenliga med varandra eftersom de är baserade på samma underliggande gravitationsteori.

Publikationen var en av de första som kontrasterade mörk energi mot modifierad gravitation som orsak till kosmisk acceleration och att använda inkonsekvenser mellan parametrar i Lambda-CDM-modellen för att testa gravitationsteori på kosmologiska skalor. Han och medarbetare skrev sedan en serie publikationer om att testa den allmänna relativitetsteorin i kosmologisk skala. Ishak-Boushakis arbete med ämnet resulterade 2018 i en inbjudan att skriva en översiktsartikel om kosmologiska tester av allmän relativitet i tidskriften Living Reviews in Relativity.

Ishak-Boushaki och medarbetare gjorde en första upptäckt av den storskaliga inre inriktningen av galaxer av typen "intrinsic shear -- gravitational shear" med hjälp av ett spektroskopiskt galaxprov från Sloan Digital Sky Survey. Han och medarbetare gjorde också en första upptäckt av dessa inneboende anpassningar med hjälp av en självkalibreringsmetod i det fotometriska galaxprovet i Kilo-Degree Survey. 

Ishak-Boushaki och samarbetspartner skrev en översiktsartikel om galaxernas inneboende inriktning och dess inverkan på svag gravitationslinsning. Ishak-Boushaki och en samarbetspartner föreslog ett nytt matematiskt mått på inkonsekvens mellan kosmologiska datamängder som kallas Index of Inconsistency (IOI) samt en ny Bayesiansk tolkning av betydelsen av sådana mått.

Se även 

 Universums expansion
 Allmänna relativitetsteorin
 Speciella relativitetsteorin
 Sloan Digital Sky Survey
 Large Synoptic Survey Telescope

Referenser

Externa länkar 

Mustafa Ishaq-Baushakis personliga webbplats
Mustapha Ishak-Boushakis artiklar listade i databasen INSPIRE-HEP

Astrofysiker
Kosmologer
Amerikanska fysiker under 2000-talet
Födda 1967
Levande personer
Män
Personer i Algeriet under 1900-talet
Personer i Algeriet under 2000-talet
Personer utflyttade till USA
Alumner från Queen's University
Alumner från Princeton University
Alumner från Montréals universitet